śpiewak (wokalista lub wokalistka) – artysta wykonujący utwory muzyczne posługując się głosem, najczęściej z towarzyszeniem akompaniamentu muzycznego
 Śpiewak – miesięcznik muzyczny
 drozd śpiewak – ptak z rodziny drozdowatych

Osoby o tym nazwisku:
 Helena Datner-Śpiewak – polska historyczka
 Jan Śpiewak – polski poeta
 Jan Śpiewak – polski działacz społeczny i samorządowy
 Józef Śpiewak – polski aktor, śpiewak
 Kacper Śpiewak – polski piłkarz
 Leon Śpiewak  – polski oficer
 Paweł Śpiewak – polski socjolog
 Tomasz Śpiewak – polski kompozytor
 Wiesław Śpiewak – polski duchowny rzymskokatolicki
 Włodzimierz Śpiewak – polski piłkarz, obrońca